Весна Тершелич (; род. в 1962 г., Любляна, Словения) — активист движения за мир, основала Антивоенную кампанию Хорватии. В 1998 году она стала лауреатом премии «За правильный образ жизни» вместе с Катариной Крухоня из Центра по вопросам мира, ненасилия и прав человека, Осиек .

Она стала директором Documenta — Центра по вопросам наследия прошлого.

В 2017 году Тершелич подписала «Декларацию об общем языке» хорватов, сербов, боснийцев и черногорцев.

Примечания

Ссылки 
 (на хорватском) «Vježbanje nasilja, vježbanje samouništenja» — интервью с Весной Тершелич в Zarez 66.

Википедия:Биографии современников
Антивоенные активисты Хорватии